Machacón steht für:

 Machacón (Salamanca), eine Gemeinde in der spanischen Provinz Salamanca

Machacón ist der Familienname folgender Personen:

 Humberto Machacón (* 1989), kolumbianischer Volleyballspieler